Фрязино — топоним:

Населённые пункты 
 Фрязино — деревня в Судогодском районе Владимирской области;
 Фрязино — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области;
 Фрязино — город областного подчинения в Московской области;
 Фрязино — деревня в Раменском районе Московской области;

Другое 
 Фрязино-Пассажирская — железнодорожная платформа в городе Фрязино Московской области;
 Фрязино-Товарная — железнодорожная платформа в городе Фрязино Московской области;
 Фрязино — административно-территориальная единица, муниципальное образование в Московской области;